Bolesław Wieniawa-Długoszowski (1881-1942)
 Jerzy Wieniawa-Długoszowski (1898-1931) – uczestnik I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej